Rugosidade (hidráulica)
Rugosidade (mecânica)
Rugosidade (geografia)

Desambiguações de ciências